Ovo je popis zemalja prema kreditnom ratingu, koji prikazuje dugoročne kreditne ratinge u stranoj valuti za državne obveznice, kako su izvijestile tri najveće agencije za kreditni rejting: Standard & Poor's, Fitch i Moody's. Popis također uključuje sve područne jedinice koje ne izdaju državne obveznice, ali isključuje regije, pokrajine i općine koje izdaju sub-suverene obveznice.

Ocjene zemalja i regija različitim metodama

Standard & Poor's 

Za S&P obveznica se smatra investicijskom ocjenom ako je njezin kreditni rating BBB ili veći. Obveznice s ocjenom BB + i niže smatraju se špekulativnom ocjenom, a ponekad se nazivaju i "smećem".

Fitch 
Za Fitch obveznica se smatra investicijskom ako je njezin kreditni rating BBB ili veći. Obveznice s ocjenom BB + i niže smatraju se špekulativnom, a ponekad se nazivaju i "smećem".

Moody's 
Za Moody's obveznica se smatra investicijskom ocjenom ako je njezin kreditni rating Baa3 ili veći. Obveznice s ocjenom Ba1 i niže smatraju se špekulativnom, a ponekad se nazivaju i "smećem".

DBRS Morningstar 
Za DBRS Morningstar obveznica se smatra investicijskom ako je njezin kreditni rating BBB (nizak) ili veći. Obveznice s ocjenom BB (visoka) i niže smatraju se špekulativnom ocjenom, a ponekad se nazivaju i "smećem".

Scope ocjene 
Za Scope - europsku rating agenciju - obveznica se smatra investicijskom ako je njezin kreditni rating BBB ili veći. Obveznice s ocjenom BB + i niže smatraju se špekulativnom ocjenom, a ponekad se nazivaju i "smećem".

JCR 
Japanska agencija za kreditni rating (JCR) je agencija za kreditni rating sa sjedištem u Japanu. JCR je nacionalno priznata organizacija za statističku ocjenjivanje od strane američke Komisije za vrijednosne papire.

Dagong 
Dagong je agencija za kreditni rating sa sjedištem u Kini. Od kolovoza 2018., Kineska regulatorna komisija za vrijednosne papire naredila je Dagongu da na godinu dana obustavi usluge na kineskom tržištu zbog labavog korporativnog upravljanja, sukoba interesa, zlouporabe službenog pečata tvrtke, kaotičnog upravljanja, visokih naknada koje se naplaćuju izdavačima za savjetničke usluge, nekvalificiranog višeg rukovodstva i problema s financijskim modelima koji se koriste u ocjenjivanju obveznica. 

Za nasvježije podatke pogledajte datoteku World map ratings by Dagong (December 2018)

China Chengxin 
China Chengxin Credit Rating Group je agencija za kreditni rejting sa sjedištem u Kini.

Bez ocijene 
Zemlje članice UN-a kojima niti jedna od osam rejting agencija nije dodijelila kreditnu ocjenu.

Izvori